Marosi István (17. század) református lelkész
 Marosi István (1944–2018) kézilabdázó, edző, sportvezető